Темновой кадр — изображение, получаемое цифровой фотокамерой без экспонирования матрицы. По сути это изображение шумов матрицы фотокамеры. Темновой кадр получают вручную — съёмкой с надетой на объектив крышкой. Или же темновой кадр может быть получен автоматикой камеры в режиме подавления шумов при длительных выдержках, в этом случае изображение с матрицы захватывается без открывания затвора. Темновой кадр «вычитается» из экспонированного кадра для подавления шумов, вызванных темновыми токами. При съёмке с длительными выдержками темновые токи являются основным источником шума, и использование темнового кадра — сравнительно простой и эффективный способ свести их влияние на снимок к минимуму.

Важно заметить, что величина темновых токов и, соответственно, выраженность шумов зависят от длительности экспозиции матрицы, длительности и интенсивности съёмок (нагрев матрицы), температуры окружающей среды. Поэтому темновой кадр необходимо получать в тех же условиях и с той же выдержкой, что и кадр, который предполагается корректировать «вычитанием». Автоматика камеры выполняет темновой кадр непосредственно после основного. Поэтому съёмка одного кадра с включённым режимом подавления шумов при длительных выдержках занимает времени вдвое больше, чем установленное значение выдержки.

См. также 
 Астрофотография

Фотографические приёмы
Цифровая фотография
Астрофотография